Ayanami (cacciatorpediniere 1909)
Ayanami (cacciatorpediniere 1929)
Rei Ayanami – personaggio immaginario dell'anime Neon Genesis Evangelion